Regierung Lubomír Štrougal steht für folgende Regierungen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik:

 Regierung Lubomír Štrougal I (28. Januar 1970 – 9. Dezember 1971)
 Regierung Lubomír Štrougal II (9. Dezember 1971 – 11. November 1976)
 Regierung Lubomír Štrougal III (11. November 1976 – 17. Juni 1981)
 Regierung Lubomír Štrougal IV (17. Juni 1981 – 16. Juni 1986)
 Regierung Lubomír Štrougal V (16. Juni 1986 – 20. April 1988)
 Regierung Lubomír Štrougal VI (21. April 1988 – 11. Oktober 1988)